

Anno 
 987 o 987 a.C.

Codici 
 987 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Archallagan Observatory, sull'Isola di Man, del Regno Unito

Matematica 
 987 – numero